Les Carsitie sont une famille d'origine italienne dont le nom remonte aux années 1500. Vers 1600, la famille se partagent en deux branches. L'une
reste en Italie l'autre émigre en Bourgogne et fournit à la région  quatorze architectes dont huit s'installèrent en Morvan.
 Auguste Caristie ou Augustin-Nicolas (1783-1862), architecte français.
 Jacques-Nicolas Caristie (1747-1817), architecte français, installé à Avallon.
 Jean-Baptiste Caristie (1714-1755), architecte français, installé à Saulieu.
 Jean-Antoine Caristie (1719-1770), architecte français, installé à Dijon.
 Jean-Pierre Caristie, architecte français.
 Michel-Ange Caristie, architecte français.
 Philippe Joseph Marie Caristie (1775-1852), ingénieur français.

 Hôtel Caristie, hôtel particulier à Dijon
Léa Caristie-Martel (1865-1934), pensionnaire de la comédie française, muse de l'Armée.

Notes et références